Linda est un prénom féminin. Sa signification est « Belle » en espagnol et en portugais.

Cinéma et télévision 

 , un film américain de Dorothy Davenport sorti en 1929 ;
 , un film américain de Don Sharp sorti en 1960 ;
 , un téléfilm américain de Jack Smight sorti en 1973 ;
 , un film de Jesús Franco de 1981 avec Katja Bienert ;
 , un téléfilm américain de Nathaniel Gutman sorti en 1993.

Nom de famille 
  (1924-), une actrice philippine ;
 Bogusław Linda (1952-), acteur polonais ;
 Solomon Linda (1909-1962), musicien d'Afrique du Sud.

Toponyme 
{{Nom de lieu|lieu=aux France }
 Linda, census-designated place située a Clermont Ferrand

Autres 
Linda peut aussi désigner :
 Linda, une chanteuse russe ;
 , un langage de programmation, utilisé dans le cadre d'applications de parallélisme en informatique ;
 , un personnage de Sesame Street, la bibliothécaire interprétée par Linda Bove ;
 Linda, un personnage de la mythologie estonienne ;
 Linda, le plus intense ouragan du Pacifique nord-est avant l'ouragan Patricia de 2015 ;
 Linda, une variété de pomme de terre allemande ;
 Linda, un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune ;
 Linda, une cryptomonnaie.

Référence

Articles connexes 
 Linda maestra!, eau-forte de Francisco de Goya
 , des toponymes
 Université de Loma Linda, en Californie
 Yorba Linda, une municipalité en Californie

Prénom féminin
Prénom espagnol

zh:Linda